Команда́рм:
 Командарм — жаргонное сокращенное название должности командующего армией.
 Командарм — название военного звания в РККА (современность — воинского звания):
 Командарм 1-го ранга.
 Командарм 2-го ранга.